Cale může být:

 příjmení
 Thomas Cale (1848–1941) – americký politik
 Pandeli Cale (1879–1923) – albánský politik
 Ray Cale (1922–2006) – velšský ragbista
 JJ Cale (1938–2013) – americký zpěvák a kytarista
 Bruce Cale (* 1939) – australský kontrabasista
 John Cale (* 1942) – velšský hudebník, skladatel a producent
 Paula Cale (* 1970) – americká herečka
 Zachary Cale (* 1978) – americký zpěvák a kytarista
 Franklin Cale (* 1983) – jihoafrický fotbalista
 Eden Cale (* 1985) – americká herečka a režisérka, dcera Johna Calea

 osobní jméno
 Cale Young Rice (1872–1943) – americký básník
 Cale James Holder (1912–1983) – americký soudce
 Cale Yarborough (* 1939) – americký podnikatel a automobilový závodník
 Cale Case (* 1958) – americký ekonom, podnikatel a politik
 Cale Gundy (* 1972) – americký fotbalista
 Cale Hulse (* 1973) – kanadský hokejista
 Cale Keable (* 1976) – americký politik
 Cale Gale (* 1985) – americký automobilový závodník
 Cale Yarbrough (* 1986) – americký zápasník
 Cale Hooker (* 1988) – australský fotbalista
 Cale Morton (* 1990) – australský fotbalista
 Cale Tyson (* 1991) – americký hudebník
 Cale Conley (* 1992) – americký automobilový závodník
 Cale Parks – americký hudebník

 místopisné jméno
 Cale (Arkansas) – vesnice v Arkansasu ve Spojených státech amerických
 Cale (Indiana) – vesnice v Indianě ve Spojených státech amerických